Hrvatske pučke novine (Đakovo)
Hrvatske pučke novine (Sarajevo)